

Etymologie
 Roma (volk) - een nomadisch volk dat in Europa een zwervend bestaan leidt
 Romani - de taal die door de Roma gesproken wordt (niet te verwarren met de Austronesische taal Roma)
 Roma (Austronesische taal) - een Austronesische taal in Indonesië

Plaatsaanduiding
 Rome (stad) - Roma, hoofdstad van Italië
 Roma (Indonesië) - eiland in de Molukken (Indonesië)
 Roma (Queensland) - Australië
 Roma (Texas) - Verenigde Staten
 Roma (Lesotho)
 Roma of Romakloster - plaats op Zweeds eiland Gotland
 Roma (metrostation) - een metrostation in Lissabon
 Tignano-Roma - een plaats in de Italiaanse gemeente Sasso Marconi

Overig
 De Roma - polyvalente zaal in Antwerpen
 Tony Roma's - een Amerikaanse restaurantketen
 Roma (godin) - een Romeinse godin 
 AS Roma - een Italiaanse voetbalclub
 Roma (1972) - een film van Federico Fellini
 Roma (2004) - een Spaans-Argentijnse film uit 2004 geregisseerd door Adolfo Aristarain
 Roma (2018) - een film van Alfonso Cuarón
 Roma (slagschip) - een Italiaans slagschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Roma (lesmethode) - een lesmethode voor de Latijnse taal